Змагання з боксу у ваговій категорії до 49 кілограм серед чоловіків на XXVII Всесвітній Літній Універсіаді пройшли з 5 по 10 липня 2013 року. Взяли участь 12 спортсменів з різних країн.

Призери

Розклад

Змагання

Примітки

Посилання 
 Огляд змагань на сайті Універсіади 2013, бокс, чоловіки 49кг

Бокс на Літній універсіаді 2013